Sun kan som auktorsförkortning betyda:

 Ai-qun Sun
 Chang-Hai Sun
 Hai-Tao Sun
 Jing Sun
 Jia-Bao Sun
 Jian-Hai Sun
 Lu Sun
 Ming-Xia Sun
 Siang Chung Sun
 Ying-Hui Sun
 Yue-Hua Sun
 Zeng Mei Sun
 Zhongshuai S. Sun

Robotskapade auktorsförkortningar